Toponímia:
 Fort Washington (Califòrnia), localitat estatunidenca
 Fort Washington (Maryland), localitat estatunidenca
 Fort Washington (Pennsilvània), localitat estatunidenca